Die Liste der Naturdenkmale in Porta Westfalica führt die Naturdenkmale in Porta Westfalica im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen auf.

Naturdenkmale

Weblinks 

 Geoportal des Kreises Minden-Lübbecke

Anmerkung

Einzelnachweise 

Porta Westfalica
!Naturdenkmale
!Porta Westfalica